Депортиво Ла-Корунья:

 Депортиво Ла-Корунья — испанский футбольный клуб из города Ла-Корунья, Галисия.
 Депортиво Ла-Корунья Б — испанский футбольный клуб «Сегунды B», базирующийся в Ла-Коруньи.